De Peugeot 305 is een automodel uit de compacte middenklasse, die geproduceerd werd door de Franse fabrikant Peugeot tussen 1977 en 1989. De 305 werd aangeboden als vierdeurs sedan, vijfdeurs stationwagen en als driedeurs bestelwagen. Het was de rechtstreekse opvolger van de Peugeot 304. Midden jaren zeventig deed Peugeot een poging om internationaal aantrekkelijker te worden. Het ontwerp van de 305 kwam van de beroemde Italiaanse ontwerper Pininfarina. De verkoop van de Peugeot 305 ging in Europa van start in 1977. In eerste instantie werd een vierdeurs sedan leverbaar, met een keuze uit twee verschillende benzinemotoren. Later werd ook een dieselmotor en een grotere 1,9 liter benzinemotor aan het programma toegevoegd.

Tijdlijn modellen van Peugeot 

305